Kullberg ist der Familienname folgender Personen:

 Boo Kullberg (1888–1962), schwedischer Turner
 Stephan Kullberg (* 1959), schwedischer Fußballspieler
 Victor Kullberg (1824–1890), schwedischer Uhrmacher

Siehe auch:
 Kulberg